Галахтионовская — название населённых пунктов в России:

 Галахтионовская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Галахтионовская — деревня в Прилузском районе Республики Коми.